Lemma van Gauss (getaltheorie)
 Lemma van Gauss (polynoom)
 Lemma van Gauss (Riemann-meetkunde)